César Marcelo Meli (Buenos Aires, 20 de junho de 1992), é um futebolista argentino que atua como volante e meia. Atualmente joga pela equipe do Belgrano...

Ligações externas 
 Perfil de Meli  em transfermarkt
 Perfil de Meli  em soccerway
 Perfil de Meli  em thefinalball

Nascidos em 1992
Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Colón
Futebolistas do Club Atlético Boca Juniors
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Club Atlético Belgrano